И́горь Ива́нович Бела́нов (; ) — советский и украинский футболист, форвард, был признан лучшим футболистом Европы в 1986 году. Мастер спорта СССР международного класса (1986). Заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Входит в топ-100 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии The Guardian. Обладатель Кубка кубков УЕФА, двукратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР, вице-чемпион Европы 1988 года. Единственный советский футболист, забивший три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.

С 2003 по 2004 год Беланов был одним из владельцев и президентом футбольного клуба «Виль», который в этот период завоевал единственный трофей в своей истории, Кубок Швейцарии.

Биография

Ранние годы 
Игорь Беланов родился 25 сентября 1960 года в Одессе, на Молдаванке. Начинал в дворовом футболе, был взят прямо в дубль одесского «Черноморца» из команды одесского ЖЭКа.

Когда Беланову было 16 лет, в автокатастрофе насмерть разбился отец. Он в одночасье превратился в главу семьи, кормильца, который должен был обеспечивать ещё и мать. Закончил ПТУ, получил специальность каменщик-монтажник конструкций 3-го разряда. Работал на стройке и одновременно играл в футбол.

Карьера игрока 
В 1978 году был призван в армию, проходил службу в СКА Одесса. В 1979—1980 годах провел 68 матчей, забил 16 мячей. В 1981 году перешёл в одесский «Черноморец», где сразу стал игроком основного состава. Отличительными качествами Беланова были сильный и точный удар, высокая спринтерская скорость, а также хорошая игра в воздухе вопреки не слишком высокому росту.

В 1983 году был приглашён в олимпийскую сборную СССР, за которую сыграл два официальных матча и ещё 2 товарищеских, в которых забил 1 мяч.

B 1984 году, играя за одесскую команду, стал её лучшим бомбардиром (11 голов в чемпионате, 3 — в кубке), и впервые вошёл в , под 1-м номером среди нападающих, а «Черноморец» занял непривычно высокое для себя четвёртое место, получив право сыграть в Кубке УЕФА. Всего за команду сыграл в четырёх сезонах (1981—1984) 128 матчей, забил 30 мячей в чемпионате и Кубке СССР.

В 1985 году перешёл в киевское «Динамо», где его талант раскрылся в полной мере. Клуб выиграл «золотой дубль», став чемпионом и выиграв Кубок СССР, Беланов был одним из лидеров команды. 9 апреля 1985 года забил первые голы за клуб, оформив дубль в матче против донецкого «Шахтёра». 20 апреля 1985 года отметился голом в матче с московским «Динамо», с пенальти, который сам же и заработал. Пенальтистов в команде была, по его словам, куча — от Блохина до Демьяненко. Пока они решали кто будет бить, Беланов уверенно подошел к «точке» и забил. 28 мая 1985 года «Динамо» на 100-тысячном «Олимпийском» стадионе принимало московский «Спартак». Киевляне победили 2:0, а оба гола в ворота Рината Дасаева забил Беланов, второй стал 2000-м голом «Динамо» в чемпионатах СССР. Возглавлявший сборную СССР Эдуард Малофеев вызвал Беланова в национальную команду. Дебютировал в том же году в московском матче отборочного турнира к чемпионату мира 1986 со сборной Швейцарии, выйдя на замену за 11 минут до конца игры. В следующей игре против Дании, которую сборная проиграла 2:4, Беланов получил нелестные оценки от главного тренера, Малофеев заявил, что на поле было десять человек — имея в виду как раз плохую игру Беланова. После этого в сборную, до прихода Лобановского, не вызывался.

В победном Кубке обладателей кубков 1985/86 в двухматчевом четвертьфинальном противостоянии против венского «Рапида», отметился тремя голами. Причем, в игре на выезде, Беланов, собственно, и определил результат, забив в течение пяти минут два гола. Также он отличился в полуфинальном матче против пражской «Дуклы». Всего, сыграв в восьми играх, Беланов забил 5 голов, став одним из лучших бомбардиров турнира.

На чемпионат мира в Мексике (1986) ехал уже игроком основы и полностью оправдал доверие тренера. В первом матче группового этапа сборная СССР выиграла у Венгрии 6:0, Беланов отдал две голевые передачи и отметился голом с пенальти. Второй матч против Франции завершился вничью 1:1, результативная передача на счету Беланова. В заключительном матче группового этапа со сборной Канады Игорь остался в запасе и вышел на поле на 56 минуте при счёте 0:0. Отдал голевой пас Блохину, а потом снова выступил в роли ассистента — вывел к канадским воротам Заварова, поединок закончился победой СССР 2:0. Лучший свой матч, несмотря на поражение 3:4, провёл против сборной Бельгии в 1/8 финала, где забил все три мяча сборной. Первый, на 28-й минуте, он получил пас от Заварова, резко сместился в правую сторону и из-за штрафной на противоходе мощнейшим ударом пробил в дальнюю девятку ворот, этот гол является одним из лучших в истории сборной СССР. Второй — с паса все того же Заварова, который на дриблинге разрезал центр и выкатил мяч на Беланова — тот снова пробил Жан-Мари Пфаффа и третий — с пенальти. Беланов стал лучшим игроком турнира по системе «гол+пас», после Марадоны и единственным советским футболистом, забившим три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.

Удачная и яркая игра на чемпионате мира в Мексике, а также блестящее выступления в составе киевлян, выигравших Кубок обладателей кубков, стали основой признания Беланова в футбольной Европе: по итогам 1986 года он победил в опросе журнала «France Football» как лучший футболист Европы, набрал 84 очка, опередив Гарри Линекера — 62 и Эмилио Бутрагеньо — 59. 

В 1987 году Беланов, несмотря на участившиеся хронические травмы по ходу сезона, помог «Динамо» выиграть Кубок СССР (3 гола в 6 матчах), а также дойти до полуфинала Кубка европейских чемпионов (один гол, 3 голевые передачи в 6 матчах), где команда по сумме двух матчей уступила «Порту». В том же году, 18 марта в Киеве перед началом четвертьфинального поединка Кубка европейских чемпионов с «Бешикташем» ему был вручён «Золотой мяч». Как позже признался Беланов, излишнее волнение от радостного события помешало отличиться ему в этом матче. Так, пробивая пенальти на 86-й минуте, он попал в перекладину. Это был первый случай, когда Беланов не забил пенальти.

На групповом этапе чемпионата Европы 1988 в ФРГ выступал на позиции правого вингера оставаясь одним из лидеров сборной, отдал три голевых паса, в том числе Протасову в матче с Ирландией и Рацу в победном матче с Нидерландами. В третьем групповом поединке против сборной Англии Беланов получил травму, из-за чего был заменен уже в первом тайме и пропустил полуфинал против Италии. На финальный матч против сборной Нидерландов вышел в основном составе и на 60-й минуте при счёте 0:2 не забил пенальти — мяч попал в бутсу вратаря Ханса ван Брёкелена. Это был второй и последний раз в карьере, когда он не забил пенальти. По итогам чемпионата Европы Беланов стал лучшим ассистентом турнира.

Последнее приглашение в сборную СССР получил в апреле 1990 года, являлся кандидатом на участие в  чемпионате мира 1990 года в Италии. Однако подверженность травмам и его игра в товарищеском матче против сборной Ирландии не устроила тренерский штаб и больше в национальную команду он не вызывался.

Карьера за рубежом 
Беланов был одним из первых советских футболистов, кто подписал контракт с серьёзным европейским клубом. В 1989 году уехал играть по контракту в «Боруссию» (Мёнхенгладбах). Сумма трансфера составила около 2 миллионов марок. Сам Игорь говорит, что о продаже в «Боруссию» его поставили перед фактом — при том, что интересовались им многие известные европейские клубы. Партнёрами по команде были молодые и тогда ещё мало известные за пределами Германии Штефан Эффенберг и Оливер Бирхофф. Дебютировал 4 ноября 1989 года в поединке против «Штутгарта». В первых шести матчах Беланов забил четыре гола, один из которых был признан лучшим голом месяца в Бундеслиге — «ножницами» через себя в ворота леверкузенского «Байера», был среди лидеров бомбардирской гонки. Однако затем у форварда начались проблемы, череда травм и конфликтов с тренерами. В целом, карьера в Бундеслиге сложилась противоречиво по многим причинам. Одна из них — история (утрированная отдельными СМИ) с кражей вещей приятелями жены из магазина в Германии.

Другая — конфликт с тренером Гердом фом Брухом, из-за которого перестал проходить в основу, а также плохие результаты команды в целом, в сезоне 1989/90 «Боруссия» чуть не вылетела во вторую Бундеслигу, заняв в чемпионате 15 место. По итогу, за полтора сезона в составе «Гладбаха», из-за травм и сложных отношений с руководством клуба, провёл всего 27 матчей во всех турнирах, в которых, тем не менее, ему удалось набрать 10 баллов по системе «гол+пас» (5 голов и 5 голевых передач), преимущественно играя не на позиции чистого нападающего. В конце концов, Беланов в 1991 году был продан в «Айнтрахт» Брауншвейг, который в тот момент выступал во второй Бундеслиге. В команде из Нижней Саксонии он отыграет четырё сезона, один из которых полностью пропустит из-за травмы — 64 матча (21 гол) в чемпионате, 4 матча — в переходном турнире и 2 матча (1 гол) — в Кубке Германии.

Кроме того, отъезд в Германию помешал Беланову продолжить выступления в сборной и быть в составе команды на чемпионате мира в Италии. Продолжая выступать в Германии, занялся бизнесом — открыл фирму по продаже спортивного питания.

Возвращение на Украину 
В 1995 году вернулся доигрывать на Украину — сначала выступал на первенстве Одесской области, затем играл за «Черноморец». Однако, проведя три игры, получил травму и выбыл до конца сезона. В 1997 году завершил карьеру в мариупольском «Металлурге», сыграв за сезон всего четыре матча и забив четыре гола.

В 2003 году, после того, как совместно с Геннадием Перепаденко был куплен контрольный пакет акций, стал одним из владельцев и президентом швейцарского клуба «Виль» (2003—2004), который за это время завоевал единственный трофей в своей истории — в финале Кубка Швейцарии скромной команде из 23-тысячного города удалось победить «Грассхоппер». Менеджером клуба в этот период был экс-ассистент Лобановского Михаил Ошемков, главным тренером — Александр Заваров в качестве игрока из чемпионата Украины пришёл Валентин Полтавец. Также была неудачная попытка переманить Сергея Реброва, который разорвал контракт с «Фенербахче». Сразу после окончания самого успешного сезона в истории команды, из-за конфликта с советом директоров, разногласий по трансферной политике, бюрократической волокиты и отсутствия лояльности со стороны местных властей, Беланов и Перепаденко, вложив в клуб порядка 1,3 миллиона евро, были вынуждены покинуть его. «Виль» вылетел из высшей лиги в том же сезоне, проиграв после их ухода восемь матчей подряд.

Владелец футбольной школы своего имени в Одессе. В декабре 2010 года был назначен исполняющим обязанности начальника управления физкультуры и спорта Одесского городского совета. Отправлен в отставку 7 февраля 2013 года.

1 сентября 2012 года на аллее футбольной славы ФК «Черноморец» (Одесса) были увековечены первые двенадцать памятных звёзд, одна из которых посвящена Игорю Беланову.

В 2018 году стал членом совета стратегического развития Федерации футбола Украины.

В апреле 2022 года, во время российского военного вторжения записался в ряды  территориальной обороны для защиты Украины.

Стиль игры 
Главное достоинство Беланова — мощнейший удар с обеих ног, высочайшая стартовая спринтерская скорость, резкая смена темпа и направления движения, которая вместе с нацеленностью на ворота, решительностью и умением нанести завершающий удар, сделала его одним из самых ярких нападающих Европы второй половины 80-х годов.

При этом его задачи не замыкались только на голах. Беланов разгонял атаки, нередко выступал в качестве ассистента, а также устраивал активный прессинг, из-под которого было сложно выйти или хотя бы сделать нормальный пас. Также он зарекомендовал себя как прекрасный пенальтист. Реализовал 17 ударов с «точки». За всю свою карьеру было только два случая, когда Беланов не забил пенальти. Первый, в 1987 году на переполненном 100 тысячном Олимпийском в матче с «Бешикташем» в Кубке европейских чемпионов, сразу после того, как ему вручили «Золотой мяч». Второй, в 1988 году в финале чемпионата Европы против сборной Нидерландов.

Статистика выступлений

Клубная 

 Прочие — Кубок сезона СССР, Кубок Федерации футбола СССР и плей-офф Оберлиги

Достижения

Командные 
«Динамо» (Киев)
 Чемпион СССР (2): 1985, 1986
 Обладатель Кубка СССР (3): 1985, 1987, 1990
 Серебряный призёр Чемпионата СССР (1): 1988
 Бронзовый призёр Чемпионата СССР (1): 1989
 Обладатель Суперкубка СССР (2): 1986, 1987
 Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА (1): 1986
 Финалист Суперкубка УЕФА (1): 1986

«Черноморец»
 Серебряный призёр чемпионата Украины (1): 1996
 
Сборная СССР
 Вице-чемпион Европы 1988 года

Личные 
 Обладатель «Золотого мяча» (France Football): 1986
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (4): 1985 — № 3, 1986 — № 1, 1987 — № 3, 1988 — № 3
 В списках лучших футболистов Украинской ССР (5): 1984 — № 1, 1985 — № 2, 1986 — № 1, 1987 — № 1, 1988 — № 1
 Второй футболист СССР (еженедельник «Футбол»): 1986
 Второй футболист мира по версии World Soccer: 1986
 Обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира: 1986
 Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА: 1986 (5 голов)
 Лучший ассистент чемпионата Европы: 1988
 Заслуженный мастер спорта (1986)
 Мастер спорта СССР международного класса (1986)
 Автор 2000-го гола киевского «Динамо» в чемпионате СССР (1985)
 Лучший бомбардир «Черноморца» в чемпионате СССР 1984 года (11 голов)
 Лучший бомбардир Амстердамского турнира: 1986
 Включён в список лучших футболистов Одессы XX столетия
 Единственный советский футболист, забивший три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира
 Выступал за сборную ФИФА в матче против сборной Великобритании (1987) и за сборную мира против команды Франции (1988)
 В составе одесского «Ришелье» неоднократный чемпион Украины среди ветеранов
 Golden Foot: 2008 (в номинации «Легенды футбола»)

Государственные награды 
 2004 — орден «За заслуги» III степени.
 2010 — орден «За заслуги» II степени.
 2016 — орден «За заслуги» I степени
 2020 — орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Личная жизнь 
Разведен. Дочь живёт с бывшей женой. Двое сыновей — старший Валерий, младший — Виталий.

Своим футбольным кумиром считает автора первого гола одесского «Черноморца» в еврокубковых турнирах Анатолия Дорошенко, игрой которого юный Беланов восхищался в середине 70-х годов минувшего столетия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Игорь Беланов: «„Играй, как Блохин!“ — завещал мне отец», «Спорт-Экспресс», 31 мая 2008
 Игорь Беланов: Перед Новым годом попал в аварию. Машина вдребезги, но Боженька уберег… // sovsport.md
 

Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты Украины
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Мариуполь»
Обладатели «Золотого мяча»
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»